Sidó Zoltán (1880–1942) közgazdász, író, műfordító
 Sidó Zoltán (?–?) világbajnoki bronzérmes kézilabdázó
 Sidó Zoltán (1939–2013) szlovákiai magyar tanár, politikus, festő
 Sidó Zoltán (1953–) sportorvos